

Населені пункти та їхні частини

 Кльонув — село в гміні Мендзибуж Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Кльонув — село в гміні Ґощанув Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Кльонув — село в гміні Рацлавіце Меховського повіту Малопольського воєводства
 Кльонув — село в гміні Лончна Скаржиського повіту Свентокшиського воєводства
 Кльонув — частина села Бжозувек у гміні Ілув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства

Примітки